Богард (Богарде) — фамилия. Известные носители:
 Богард, Винстон (род. 1970) — нидерландский футболист.
 Богард, Джеймс (1800—1874) — американский изобретатель и строитель.
 Богард, Дирк (1921 либо 1920—1999) — британский киноактёр.
 Богарде, Мелайро (род. 2002) — нидерландский футболист.

См. также 
 Ван ден Богард, Жасмин